

Geografia 
 Canada
 Cheadle – frazione della Divisione No. 5, Alberta
 Regno Unito
 Cheadle – cittadina della Greater Manchester
 Cheadle – cittadina dello Staffordshire

Altro 
 Don Cheadle – attore, produttore cinematografico e regista statunitense